Станция (от  (XVII век) в свою очередь из , «стояние, местопребывание», в русском языке — с петровских времён):

Водоснабжение, канализация 
 Насосная станция

Гидрология, океанография 
 Станция (измерение) — измерение или серия измерений в воде, произведённые с борта корабля в определённом пункте, или сам этот пункт
 Дрейфующая станция
 Полярная станция

Компьютер 
 Рабочая станция
 Бездисковая рабочая станция

Сельское хозяйство 
 Станция (скотоводство) — тип животноводческих ферм в Австралии

Транспорт 
 Автостанция
 Железнодорожная станция
 Грузовая железнодорожная станция
 Пассажирская железнодорожная станция
 Сортировочная станция
 Узловая станция
 Участковая станция
 Почтовая станция
 Станция метрополитена
 Станция-призрак

Учреждения 
 Автоматическая телефонная станция
 Автомобильная заправочная станция
 
 Полярная станция
 Машинно-тракторная станция
 Радиостанция
 Радиолокационная станция
 Станция технического обслуживания

Фортификация 
 Станция (укрепление)

Электроснабжение 
 Электростанция

Спорт 
 Станция (альпинизм) — надёжная точка крепления за скалу (лёд, снег) для страховки альпиниста

Примечания